Natalia Voronin a fost o actriță din R.S.S.M..

Bibliografie 
 Valeriu Pasat, Pagini difcile din istoria Moldovei. Moskova, Terra, 1994, (în rusă)

Legături externe 
 Alex Găină: Represiuni staliniste în Basarabia și Transnistria (în rusă)

Actori moldoveni
Anul nașterii lipsă
Anul decesului lipsă